

Persone 
 Alla Pugačëva – cantante russa
 Emel'jan Ivanovič Pugačëv – cosacco e rivoluzionario russo
 Semën Ivanovič Pugačëv – militare
 Viktor Georgievič Pugačëv – aviatore russo

Altro 
 Pugačëv – cittadina russa dell'Oblast' di Saratov
 Cobra di Pugačëv – manovra aerea
 Pugačëv – poema di Esenin
 Pugačëv (Пугачёв) – film del 1937 diretto da Pavel Petrovič Petrov-Bytov
 Pugacioff – personaggio dei fumetti inventato da Giorgio Rebuffi